Junta de los Ríos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Junta de los Ríos, Atoyac de Álvarez, ort, 
 Junta de los Ríos, La Unión de Isidoro Montes de Oca, ort, 
 Junta de los Ríos, Oaxaca, ort, Santa Catarina Juquila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar